One Day (canção de Matisyahu)
One Day (romance)
One Day Cup
Um Dia (filme)
Desambiguação